Eugene Sagaz (; настоящее имя — Евгéний И́горевич Сагадиев; род. 1 декабря 1987, Москва, СССР) — российский видеоблогер, летсплейщик. Создатель и владелец одноимённого YouTube-канала «EugeneSagaz».

Биография 
Евгений Сагадиев родился 1 декабря 1987 года в Москве. В школе не получил популярность среди сверстников, учился неудовлетворительно. После окончания школы получил высшее образование в Московском юридическом университете, однако по специальности никогда не работал.

После окончания ВУЗа в 2011 году Евгений создал со своим братом Алексеем совместный проект «EJ Movies». Свой первый снятый ролик братья выложили на сайте CarambaTV.ru. По совету главного редактора сайта и блогера Дмитрия Иванова их пригласили на проект. Со временем Евгений выполнял функции сценариста, оператора, постановщика и ведущего шоу «+100500».

Деятельность на YouTube 
В апреле 2014 года Евгений Сагадиев создал свой собственный канал на «YouTube», основной тематикой которого стали летсплеи. На январь 2023 года количество подписчиков канала составляет 5,07 млн пользователей, суммарное количество просмотров - более 2,1 млрд.

3 июня 2016 года принял участие в 5-ом форуме «НеФорум блогеров» в Казани. 

В ноябре 2016 года вошел в состав жюри на вручении премии NeForum Awards.

В декабре 2016 года принял участие во Всероссийской образовательной акции «Час кода», организованной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации.

В феврале 2017 года стал одним из 8 российских блогеров, участников реалити-шоу «Блогеры по-флотски» от студии Wargaming Seattle.

28 апреля 2017 года вошел в состав жюри на V Национальном кинофестивале дебютов «Движение».

17 мая 2017 года принял участие в фестивале Видфест.

В июле 2017 года принял участие в третьем фестивале VK Fest 2017.

В июне 2019 года принял участие в фестивале VIDEOZHARA.

В феврале 2019 года вместе со Стасом Давыдовым, сценаристом и ведущим канала This is Хорошо и Моргенштерном озвучил многопользовательскую игру Cuisine Royale.

В октябре 2020 года выпустил печатную версию своего комикса «Game Hunters».

В ноябре 2020 года принял участие во Всероссийском турнире геймеров организованным компаниями Pringles и Xbox, который проходил с 30 октября до 28 ноября.

В январе 2021 года совместно с блогерами Zanuda, Стасом Давыдовым, Орк-Подкастером озвучил второй сезон сериала «Битые пиксели» для интернет сервиса КиноПоиск.

В январе 2021 года признан одним из лучших летсплейщиков на российском ютубе.

Премии и номинации

Популярность 
Согласно данным российского исследовательского агентства блогеров, Сагадиев находится на 15 месте среди видеоблогеров России.

На март 2021 года канал Сагадиева входил в ТОП-100 Ютуб-каналов России.

Примечания 

Летсплееры
Партнёры Yoola